Dots per inch, a una mesura de densitat de punts de vídeo o d'impressió
 Dry powder inhaler, un dispositiu de subministrament de fàrmac
 Dual Polarisation Interferometry